

Aziende 
 Lafarge – azienda francese di materiali da costruzione
 LafargeHolcim –  azienda multinazionale francese operante nel settore dei materiali da costruzione

Geografia 
Antartide
 Lafarge Rocks – formazione rocciosa della Penisola Trinity
Canada
 Lafarge Falls – cascate di Hamilton
 Lafarge Lake – lago di Coquitlam

Persone 
 Henri de Pavin de Lafarge – politico e imprenditore francese
 John LaFarge Jr. – prete cattolico gesuita statunitense
 Marie Lafarge – assassina francese
 Pokey LaFarge – musicista e attore statunitense

Trasporti 
 Lafarge Lake–Douglas station – stazione metropolitana di Coquitlam, in Canada

Pagine correlate 
La Farge